Кубок России по международным шашкам среди женщин 2013 проходил одновременно с мужским турниром с 23 февраля по 1 марта в городе Ишимбае, Башкортостан. Кубок России по международным шашкам среди женщин 2013 года в быстрой программе являлся отборочным к этим соревнованиям. Приняло участие 14 спортсменок: 1 международный гроссмейстер, 1 гроссмейстер России, 1 международный мастер, 3 мастера спорта России, 8 кмс.

Соревнования проходили по ишимбайской системе.

Главная судейская коллегия 

Главный судья — арбитр ФМЖД Мельников, Александр Павлович

Главный секретарь — арбитр ФМЖД Ишимбаев, Ринат Сахиуллович

Итоги 
1 Платонова Ирина
мм, Саха (Якутия)
 
2 Мильшина Елена
мгр, Башкортостан
 
3 Попова Ангелина
кмс, Саха (Якутия)
 
4 Идрисова Айгуль
мс, Башкортостан
 
5 Аминова Алия
мс, Башкортостан
 
6 Георгиева Гузель
гр, Башкортостан
 
7 Аюпова Руфина
кмс, Башкортостан
 
8 Аюпова Регина
кмс, Башкортостан
 
9 Сагитова Азалия
кмс, Башкортостан
 
10 Кычкина Аяника
кмс, Саха (Якутия)
 
11 Осипова Кристина
кмс, Башкортостан
 
12 Валеева Юлия
мс, Башкортостан
 
13 Парахина Агата
кмс, Башкортостан
 
14 Болоткова Полина
кмс, Удмуртия
 

Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
Кубок России по международным шашкам
2013 год в шашках
Февраль 2013 года
Март 2013 года
2013 год в Башкортостане
Спорт в России в 2013 году